Urca ist der Name von

 Urca, Stadtteil im Süden Rio de Janeiros
 Urca, spanische Bezeichnung für einen Schiffstyp, zu deutsch Holk
 Urca de Lima, Schiff der spanischen Silberflotte von 1715
 Urca, ehemaliges Dorf in Rumänien, siehe Viișoara (Cluj)

URCA steht für 

 Université de Reims Champagne-Ardenne, Universität in Frankreich, siehe Universität Reims
 Universidade Regional do Cariri,  Universität in Brasilien, siehe Crato (Ceará)#Bildung
 Union pour le renouveau centrafricain, politische Partei in der Zentralafrikanischen Republik, siehe Zentralafrikanische Republik#Politik

Siehe auch:
 Urca-Prozess, Kühlprozess in der Astrophysik durch die Emission von Neutrinos in kompakten stellaren Objekten